San Quirico (Sorano) - dorp in de Italiaanse gemeente Sorano in de Italiaans provincie Grosetto. 
 San Quirico d'Orcia - gemeente in de Italiaanse provincie Siena 
 Serra San Quirico - gemeente in de Italiaanse provincie Ancona 
 Corvino San Quirico - gemeente in de Italiaanse provincie Pavia